Суперкубок Кіпру з футболу 2021 — 52-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 липня 2021 року між чемпіоном Кіпру Омонією та володарем кубка Кіпру Анортосісом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Кіпр
Липень 2021
2021 в кіпрському спорті